Racicot ist der Familienname folgender Personen:

 André Racicot (* 1969), kanadischer Eishockeyspieler
 Marc Racicot (* 1948), US-amerikanischer Politiker
 Pierre Racicot (* 1967), kanadischer Eishockeyspieler
 Zotique Racicot (1845–1915), kanadischer Bischof